John Elliott (1773–1827) amerikai szenátor
 John Elliott (1901–1945) olimpiai ezüstérmes brit ökölvívó
 John Elliott (1930–2022) brit történész
 John Elliott (1931) jamaicai ökölvívó, olimpikon
 John Elliott (1934) ausztrál birkózó, olimpikon